Murud kan syfta på följande platser:

Indien 

 Murud (ort i Indien), Maharashtra, Raigarh, 
 Murūd, ort, Maharashtra, Ratnagiri, 

Robotskapade Indienförgreningar